Sneh Rana ist der Name folgender Personen:

* Sneh Rana (Cricketspielerin) (* 1994), indische Cricketspielerin
 Sneh Rana (Sportschützin) (* 1996), nepalesische Sportschützin